Сэр Клиффорд Строн Хасбендс (; ) — генерал-губернатор Барбадоса с 1 июня 1996 по 31 октября 2011 года. До этого занимал должности судьи Верховного суда Барбадоса (с 1976), затем апелляционного суда (с 1991).

Примечания

Ссылки 
 Биография (Barbados Government Information Service) 

Генерал-губернаторы Барбадоса
Политики XXI века